Gryźliny (powiat Nowomiejski), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Nowomiejski
 Gryźliny (powiat Olsztyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Olsztyński